Kartläggning kan syfta på:

 Kartläggning – att framställa en karta, se kartografi.

Se även
 Kartläggare – ett yrke inom lantmäteribranschen. 
 Kartläggare – en roll inom ett IT-projekt.